Esports: 
Estadi de Mestalla, estadi del València CF.
Estadi Nou Mestalla, estadi en construcció del València CF.
València Club de Futbol Mestalla, equip filial del València CF (abans CE Mestalla i València CF B).
 Geografia: 
Barri de Mestalla a València.
Séquia de Mestalla, séquia de l'Horta de València.